Gudiaschwili steht für:
 Lado Gudiaschwili (1896–1980), georgischer Maler
 (2595) Gudiachvili, Asteroid des mittleren Hauptgürtels.